Barßel község Németországban, Alsó-Szászországban, a Cloppenburgi járásban.

Történelme

Földrajza

Politika

Látnivalók

Testvértelepülések

Itt született személyek

Irodalom 
 Hans Eveslage: Zur Geschichte der Barßeler Schiffahrt. In: Jahrbuch für das Oldenburger Münsterland 1984. Vechta 1983, S. 5–14.

Jegyzetek

További információk

 Gemeinde Barßel
 Schulzentrum Barßel
 Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn
 STV Barßel e. V.

Alsó-Szászország települései
Bottal létrehozott német település cikkek